Magyar irodalmi lexikon (1926) – 1926-ban megjelent egykötetes lexikon
 Magyar irodalmi lexikon (1963–1965) – 1963 és 1965 között megjelent háromkötetes lexikon

hasonló
 Új magyar irodalmi lexikon – 2000-ben megjelent  lexikon